Trigaloil glukoza se može odnositi:
 1,2,3-Trigaloil glukoza, 1,2,3-trigaloil glukopiranozid
 1,2,6-Trigaloil glukoza
 1,3,6-Trigaloil glukoza